Maximiliano José Martínez (Santa Fe, Argentina; 30 de marzo de 1995) es un futbolista argentino. Juega como lateral por derecha y su primer equipo fue Cosmos FC. Actualmente milita en 9 de Julio de Rafaela del Torneo Regional Amateur.

Hizo inferiores en Colón de Santa Fe, llegando a integrar el plantel de Reserva.

Clubes

Referencias

Enlaces externos 
 Ficha en BDFA

Futbolistas de la ciudad de Santa Fe (Argentina)
Futbolistas de las inferiores del Club Atlético Colón
Futbolistas del Club Atlético 9 de Julio (Rafaela)